Antoine Vestier (1740 - 1824), peintre ;
 Nicolas Jacques Antoine Vestier (1765 - 1816), fils du précédent, architecte ;
Marie-Nicole Vestier (1767-1846), fille et sœur des précédents, peintre ;
Archimède Vestier (1794 - 1859), fils de Nicolas Jacques, architecte ;
 Phidias Vestier (1796 - 1874), frère du précédent, architecte.

Homonymie de patronyme